Der Davis Cup 1954 war die 43. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der Zonen spielten um den Finaleinzug.

Im Playoff setzten sich die USA gegen Schweden klar mit 5:0 durch, und besiegten im anschließenden vom 27. bis 29. Dezember stattfindenden Finale Titelverteidiger Australien mit 3:2. Es war der bisher 18. Titel der USA.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 31 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Vorrunde

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Schweden.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnten sich die USA mit 3:2 durchsetzen. Es war das elfte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Die USA gewannen den bisher 18. Titel.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1954
Tennisturnier 1954